Das Quadeinzel (Rollstuhl) der US Open 2021 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in New York City.

Vorjahressieger war Sam Schröder.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Quadeinzel
2020